Юрий Евгеньевич Ланю́к (р. 1957) — украинский композитор, член Национального Союза композиторов Украины.

Биография 
Родился 7 июня 1957 года во Львове. Окончил ЛГК имени Н. В. Лысенко как виолончелист в 1980 году (класс Евгения Шпицера) и в 1985 году — композицию (класс Дезидерия Задора). В 1982 окончил как виолончелист ассистентуру-стажировку при КГК имени П. И. Чайковского (класс профессора Червовая В. С.). С 1984 года работает на должности преподавателя, затем — доцента, профессора кафедры струнно-смычковых инструментов и композиции Львовской государственной консерватории (ныне Музыкальная академия имени Н. В. Лысенко). Из его класса выходят профессиональные инструменталисты и композиторы, лауреаты всеукраинских и международных конкурсов.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Украины (2008)
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2005) — за музыкальные произведения «Палимпсесты» и «Музыка из Книги Потаённых Просторов и Элегии для Птицы Сияния»
 I премия Республиканского конкурса виолончелистов имени Н. В. Лысенко (1974)
 Премия имени Л. Н. Ревуцкого (1990)
 Премия имени Б. Н. Лятошинского (2000)
 Премия «Львовская Слава» (2002)

Источники 
 страница на сайте НСКУ
 Муха. Композиторы Украины и украинской диаспоры. — К.: 2004. — ISBN 966-8259-08-4
 Любовь Кияновская. Украинская музыкальная культура: учеб. пособ. — Львов: «Триада плюс», 2008. — с.284-290
 Шевченковский комитет

Примечания 

Выпускники Киевской консерватории
Выпускники Львовской консерватории
Преподаватели Львовской консерватории
Виолончелисты Украины
Члены Национального союза композиторов Украины